Torino bezeichnet:

 den italienischen Namen der Stadt Turin
 den in Italien üblichen umgangssprachlichen Namen des Fußballklubs FC Turin
 die Mannschaft des FC Turin der 1940er-Jahre, siehe Grande Torino
 einen US-amerikanischen Spielfilm, siehe Gran Torino
 den ehemaligen neuseeländischen Automobilhersteller Torino Motors
 einen Mittelklassewagen des US-amerikanischen Autoherstellers Ford, siehe Ford Torino
 einen Mittelklassewagen des argentinischen Autoherstellers Industrias Kaiser Argentina, siehe IKA-Renault Torino (später Renault Torino)
 eine Schutzhütte in den Grajischen Alpen im Montblanc-Gebiet, siehe Rifugio Torino
 einen Asteroiden, siehe (9523) Torino
 einen bekannten Schweizer Schokoladestengel von Chocolats Camille Bloch

Siehe auch:
 Bar Torino
 Turin (Begriffsklärung)